Heidchen ist der Name folgender Ortschaften:
 Heidchen (Wermelskirchen), Wohnplatz in der Stadt Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Heidchen, ehemals im Kreis Greifenhagen in der Provinz Pommern; siehe: Nieznań
 Heidchen, ehemals im Kreis Militsch in der Provinz Niederschlesien; siehe: Borek (Żmigród)